Интернет-проект «Большой Русский Альбом» — некоммерческий веб-сайт, существующий с 2008 года и созданный частным лицом.

О проекте 
Интернет-сайт «Большой Русский Альбом. Вся Россия в лицах и биографиях» был создан 15 января 2008 года и официально запущен 4 мая того же года. 19 августа того же года открыт для свободного просмотра и участия.

22 сентября 2008 года сайт зарегистрирован как средство массовой информации в Федеральной службе РФ по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Свидетельство о государственной регистрации ) Охарактеризовано в реестре РКН как электронное периодическое издание на русском и английском языках.

Суть проекта заключается в создании общенациональной биографической фототеки. Содержанием проекта является сбор и публикация фотографий из семейных альбомов и домашних архивов (периода до 1957 года), а также биографической информации о людях, запечатленных на фото. Проект имеет открытый характер — доступен для участия всех желающих и свободного просмотра.

В базе проекта — более 48.000 фотографий, сопровождаемых биографической информацией (по состоянию на 1 июля 2021 года).

Лилия Владимирова в своем обзоре на сайте photographer.ru характеризует «Большой русский альбом» как проект, достаточно востребованный во всероссийском масштабе.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта
 Презентация Большого Русского Альбома

Рунет
Исторические сайты
Базы данных в Интернете
Сайты, появившиеся в 2008 году